Iso-Haukka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Haukka (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Iso-Haukka (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar